Polny steht für:
 Polny (Kursk), Weiler in der Oblast Kursk in Russland
 Georges Polny (* 1943), französischer Fußballspieler und -trainer